Gehandu – circoscrizione del distretto di Hanang, in Tanzania
Gehandu – circoscrizione del distretto di Mbulu, in Tanzania